Deze lijst bevat alle  onderstations van het extrahoogspanningsnet, d.w.z. de 380-kV- en de 220-kV-netten, in België, Nederland en Luxemburg.

Nederland

België

Luxemburg

Externe link 
netkaart europa 

Elektrotechniek
Onderstations
Transformatorstation